Corta ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Martínez de Corta

Siehe auch:
 Corta-Figur (von italienisch corta, kurz), musikrhetorische Figur